Orbán Lajos (1788–1832) piarista pap, gimnáziumi tanár
 Orbán Lajos (1851–1896) alreáliskolai tanár
 Orbán Lajos (1897–1972) erdélyi magyar amatőr fényképész 
 Orbán Lajos (1924) újságíró, műfordító
 Ludovic Orban (1963) román politikus, Románia miniszterelnöke